Pökkelösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pökkelösaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Pökkelösaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar